Nations League har flere betydninger:

Fodbold
 CONCACAF Nations League - en fodboldturnering i Nordamerika og Caribien
 UEFA Nations League - en fodboldturnering i Europa for mænd
 UEFA Nations League (kvinder) - en fodboldturnering i Europa for kvinder

Volleyball
 FIVB Volleyball Nations League (mænd)
 FIVB Volleyball Nations League (kvinder)

Se også
 National League (flertydig)